El término inglés Big Blue puede referirse a:

Comercio 
 Un apodo común para IBM.
 Un apodo para Consolidated Rail Corporation.
 Un apodo para la cadena de alquiler de videos Blockbuster Inc.
 Un apodo para Progressive Corporation.
 Un hotel en Pleasure Beach Blackpool.
 Un spin-off de color azul del refresco Big Red.
 Un club nocturno/bar en el norte de la Ciudad de México que es popular entre adolescentes y adultos del área suburbana Ciudad Satélite.

Geografía 
 Un apodo para el Océano Pacífico.
 Big Blue (grúa), que derrumbó durante la construcción del Miller Park, matando a tres.
 Un episodio de Blueprint for Disaster sobre el derrumbe.

Medios de comunicación 
 Un apodo para el personaje ficticio Superman.
 Una ballena azul en el videojuego Ecco the Dolphin.
 The Big Blue (El gran azul en español), una película de 1988 dirigida por Luc Besson.
 Un monstruo legendario en el episodio "Quagmire" de The X-Files.

Deportes 
 IBM Big Blue, un equipo de rugby japonés fundado por IBM.
 Un apodo para el equipo de fútbol New York Giants.
 Un apodo para un tipo largo de balonmano en Estados Unidos.
 Un apodo informal para equipos de deportes en la Universidad de Kentucky.
 La mascota de la Universidad Estatal de Utah.
 La mascota de The Pingry School.
 La mascota de Old Dominion University.
 Un apodo para equipos de deportes en la escuela preparatoria Philips Academy.